Lac Magnan peut se référer à:

Toponymes

Lac Magnan, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 52' 44" N; 79° 26' 21" O.
Lac Magnan, Senneterre (ville), MRC de La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 46' 32" N; 76° 42' 32" O.
Lac Magnan, Sainte-Agathe-des-Monts, MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées géographiques: 46° 07' 31" N; 74° 17' 48" O.
Lac Magnan, Saint-Mathieu-du-Parc, Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 36' 41" N; 72° 57' 52" O.
Lac Magnan, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 09" N; 77° 22' 25" O.
Lac Magnan], Lac-Croche (rerritoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 31' 08" N; 71° 47' 09" O.
Lac Magnan (réservoir Gouin), partie du réservoir Gouin, La Tuque, Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 42' 21" N; 74° 35' 01" O.